Wede steht für:

 eine Plansprache, siehe Weltdeutsch

Wede ist der Name folgender Personen:

 Petra Wede (* 1969), deutsche Radiomoderatorin und niederdeutsche Autorin